Влади́мир Демья́нов: 
 Демьянов, Владимир Фёдорович (1938—2014) — советский и российский учёный-математик.